Stießberg ist der Ortsname von

 Stießberg (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stießberg (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern